Ште́фаник () — словацкая фамилия. Известные носители:

 Штефаник, Милан Растислав (1880—1919) — словацкий астроном, политик, генерал французской армии.
 Штефаник, Самуэл (род. 1991) — словацкий футболист, полузащитник сборной Словакии.